Sztrunga (település), Iași megye
 Strunga (Constanța megye)